TRIMAX TR-2012HD — перший ефірний цифровий ресивер для роботи в Українській ефірній телемережі Т2 (стандарт DVB-T2).

Приймач спеціально розроблений і оптимізований для Національного цифрового телебачення України у форматі Т2, працює з системою кодування Irdeto.

Trimax TR-2012HD може приймати канали HD якості, тобто канали високої чіткості (HDTV), за наявності їх в мережі оператора. 

Приймач може виступати в ролі медіаплеєра, зчитувати інформацію (фото, відео, музика) з мобільних електронних пристроїв, в тому числі під управлінням ОС Android.

Зроблений Trimax TR-2012HD компанією «Trimax Technology Co.» яка відома на ринку електроніки, у тому числі виробництвом сучасних сет-топ-боксів (телевізійна приставка).

Технічні характеристики 

 Підтримка систем умовного доступу: Irdeto Cloaked 
 
 Інтерфейс карти умовного доступу: 1 слот, відповідно до ISO 7816 

 Підтримка повідомлень систем умовного доступу: відповідно до специфікацій Irdeto CAS messaging 
 
 Підтримка символів кирилиці: відповідно до ISO / IEC 8859-5 
 
 Підключення носіїв інформації: через USB порт 
 
 Оновлення ПО :через ефір відповідно до специфікацій Irdeto CA та за допомогою USB носія 
 
 Тип демодулятора: ефірний DVB-T2, згідно зі специфікаціями EN 302 755 

Робочий діапазон частот: 
МХ :174-230МГц з частотною смугою каналу 7 МГц
ДМХ :470-862МГц з частотною смугою каналу 8 МГц 

 Вхідний роз'єм: 1 x IEC 169-2, гніздо, 75 Ом
 
 Вихідний роз'єм (петлевий вихід): 1 x IEC 169-2, штекер, 75 Ом
 
 Живлення антени: 5 В ± 0.2 В, до 50 мА 
 
 Мінімальне значення потужності на вході приймача: 
 
 Для смуги 7МГц: -99 дБм + C / N (згідно зі стандартом) 
 
 Для смуги 8МГц: -98,9 дБм + C / N (згідно зі стандартом) 
  
 Максимальне значення потужності на вході приймача: - 5 дБм 
 
 Довжина FFT пакетів: 1K, 2K, 4K, 8K, 8КЕ, 16K, 16КЕ, 32K, 32КЕ 
 
 Типи модуляції: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 
 
 Захисний інтервал: 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 
 
 Коефіцієнти корекції помилок: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 
 
 Пілоти: PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 
 
 Профілі відеопотоку: 
 
 MPEG-2 MP @ ML 
 
 MPEG-4 AVC MP / HP @ L3 

 MPEG-4 AVC HP @ L4 
 
 Швидкість потоку: 0.5 ... 15 Мбіт / сек 
 
 Формат відеопотоку: CBR, VBR 
 
 Роздільна здатність відео стандартної чіткості (SD): 720×576, 704×576, 544×576, 352×576, 352×288 
 
 Роздільна здатність відео високої чіткості (HD): 1920×1080, 1440×1080, 1280×1080, 1280×720 
 
 Формат кадру: 4:3 та 16:9 
 
 Аудіокодеки: MPEG-1 Layer II, MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 HE-AACv1 
 
 Частота дискретизації звуку: 32, 44.1 і 48 кГц
 Швидкість потоку звуку: 32 ... 384 кбіт / сек 
 Аудіо режими: моно, стерео, об'єднаної стерео 
 
 Живлення приймача: від мережі 110-240В/50Гц через адаптер живлення 12В/1А 

 Енергоспоживання: в робочому режимі: максимально 8 Вт 
 
 В режимі очікування: максимально 0,7 Вт

Програмне забезпечення
Актуальна версія ПЗ: v1.0.12 від 21.02.2013

Посилання 

 Цифровий ефірний приймач Trimax TR-2012HD.
 Посібник коростувача Trimax TR-2012HD.
 Цифрове ефірне телебачення України.
 Trimax TR-2012HD. Відеоогляд комплекту і підключення ресивера. 
 Trimax TR-2012HD - проблеми і шляхи їх вирішення.

 
 

Телебачення
Цифрове телебачення